

Cinema 
 Operazione diabolica (Seconds) – film thriller del 1966 diretto da John Frankenheimer

Fumetti 
 Seconds – graphic novel di Bryan Lee O'Malley del 2014

Musica 
 Seconds – album di Kate Rogers del 2005
 Seconds – album di Tim Berne del 2007
 Seconds – album dei The Dogs D'Amour del 2010
 Seconds – traccia dell'album War degli U2 del 1983

Persone 
 Egon Ryan Seconds – rugbista sudafricano
 Kevin Seconds – musicista e cantante statunitense

Pagine correlate 
Second

Altri progetti